Quickening – composizione di James MacMillan del 1998
 Quickening – film del 2021 diretto da Haya Waseem
 Accelerazione (Quickening) – episodio della terza stagione della serie televisiva Angel

Pagine correlate 
 The Quickening